Fiat 500 — несколько автомобилей с похожими названиями выпускавшимися в разные годы фирмой Fiat.

 Fiat 500 Topolino — выпускался с 1936 по 1955;
 Fiat Nuova 500 — выпускался с 1957 по 1975;
 Fiat Cinquecento — выпускался с 1991 по 1998;
 Fiat 500 — производство начато в 2007;
 Fiat 500L — субкомпактвэн в стиле 500, производство начато в 2012;
 Fiat 500X — мини-кроссовер в стиле 500, производство началось в 2014.